Municipio de Cache-Wilson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cache (condado de Greene, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Cache (condado de Jackson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Cache (condado de Lawrence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Cache (condado de Monroe, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Cache (condado de Woodruff, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Woodruff.